Packung steht für:

 Verpackung oder die darin enthaltene Menge einer Ware
 Strukturierte Packung in der Verfahrenstechnik
 Stopfbuchse, eine technische Abdichtung, die meist gepresstes Fasermaterial oder (expandiertes) Graphit enthält
 Abdichtungsmaterial für Stopfbuchsen oder zum Einlegen in Nuten und andere Hohlräume (packen), siehe Dichtung (Technik)#Packung 

Siehe auch:
 Packungsdichte